Németország
Hohen Neuendorf, település Brandenburg tartományban
Neuendorf, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban
Neuendorf, település Bajorországban
Neuendorf b. Elmshorn, település Schleswig-Holstein tartományban
Neuendorf-Sachsenbande, település Schleswig-Holstein tartományban
Rietz-Neuendorf, település Brandenburg tartományban